

Mythologie 
 Un labyrinthe est une construction complexe de couloirs connectés entre eux ;

Anatomie
 Le labyrinthe désigne une partie de l'oreille.
 Le labyrinthe est un organe respiratoire situé dans la tête des poissons anabantidés, et qui leur permet de respirer le dioxygène de l'air, afin de compenser le manque de dioxygène dissout dans l'eau de certains milieux marécageux chauds.

Jeux 
 Les labyrinthes sont des jeux d'énigme recréant les labyrinthes sur papier.
 Labyrinthe est un jeu de société édité par Ravensburger.

Cinéma 
 Labyrinthe (Labyrinth) est un film anglo-américain de Jim Henson sorti en 1986.

Télévision 
 Labyrinthe, mini-série germano-sud-africaine en deux épisodes, réalisée par Christopher Smith et diffusée en 2 parties en 2012.

Musique 
 Labyrinthes est le troisième album du groupe québécois Malajube.
 Labyrinth est un groupe de metal italien.
 Labyrinthe est le premier album studio de Guesch Patti.

Mathématiques 
 Modélisation mathématique d'un labyrinthe.

Littérature 
 Labyrinthes est une collection de romans policiers historiques parue chez Le Masque.
 Labyrinthe est un roman d'aventure écrit par Kate Mosse en 2005.
 Labyrinthe est une revue scientifique.

Art topiaire 
 Labyrinthe végétal aménagé dans les jardins de plaisance.

Autres 
 Labyrinthe est un ensemble de sculptures réalisées par Joan Miró.

Voir aussi 

 
 Labyrinthe d'église

Homonymie de titre